Un raphé est, en anatomie, une structure formée par l'entrecroisement de fibres musculaires, tendineuses ou nerveuses, au niveau d'une leur ligne médiane.

Étymologie 
Le mot vient du grec ancien  qui signifie « couture ».

Types de raphés 

Il se trouve de nombreux raphés dans le corps humain :
 raphé du bulbe rachidien ;
 raphé palatin, pharyngien ;
 raphé périnéal ;
 raphé ptérygo-mandibulaire ;
 raphé iliococcygien ;
 rainures diverses : extrémité du nez, menton, milieu des lèvres, ombilic ;
 saillie des apophyses épineuses.

Notes et références 

Anatomie humaine